Шолак:

Персоналии 
 Шолак, Драган (род. 1980) — турецкий шахматист, гроссмейстер.

Населённые пункты 
 Шолак — село в Алматинской области Казахстана
 Шолак — населённый пункт в Карагандинской области Казахстана.